Het dertiende Europees kampioenschap voetbal onder 16 werd gehouden van 24 april tot en met 6 mei 1995 in België. Het toernooi werd voor de tweede keer gewonnen door Portugal. In de finale werd Spanje met 2–0 verslagen. Duitsland werd derde.

Teams hadden voor dit toernooi ook de kans om zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap onder 17 in 1995 in Ecuador, dat al enkele maanden na dit toernooi zou beginnen. De beste drie teams van dit toernooi konden zich voor het wereldkampioenschap kwalificeren.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Kwalificatie WK-17 1995

Externe links 
 RSSSF
 UEFA

1995
Voetbal in 1995
Voetbalwedstrijd in België
Voetbal 1995